Dieser Artikel behandelt die finnische Fußballnationalmannschaft der Frauen bei der Europameisterschaft 2009 in Finnland.

Qualifikation 
Finnland musste sich als Gastgeberland nicht qualifizieren.

Kader 
Trainer Michael Käld gab sein Aufgebot am 13. August 2009 bekannt. Einen Tag vor dem Eröffnungsspiel zog sich Heini Tiilikainen eine Fußverletzung zu. Für sie wurde Maiju Hirvonen nachnominiert.

Spiele

Vorrunde 
Finnland traf in der Vorrundengruppe A auf Dänemark, die Niederlande und die Ukraine. Mit zwei Siegen und einer Niederlage sicherte sich die Mannschaft den Gruppensieg.

Viertelfinale

Einzelnachweise 

Finnland